Gminy w USA:
 Tywappity (ang. Tywappity Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Mississippi
 Tywappity (ang. Tywappity Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scott